Arnas steht für:

 Arnas (Rhône), französische Gemeinde im Département Rhône
 Arnas (Sernancelhe), portugiesische Gemeinde im Distrikt Viseu

Siehe auch:
 Arnaz